Страхово — название нескольких населённых пунктов:

 Страхово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Страхово — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Страхово — село в Борском районе Самарской области.
 Страхово — село в Заокском районе Тульской области.
 Страхово — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Страхово — село в Ясногорском районе Тульской области.

Другое 
 Страхово — станция близ хутора Страховский в Михайловском районе Волгоградской области